Paul Andersson eller Anderson kan syfta på:

 Poul Anderson (1926–2001), amerikansk science fiction-författare
 Paul Andersson (poet) (1930–1976), svensk poet, medlem i Metamorfosgruppen
 Paul Anderson (tyngdlyftare) (1932–1994), amerikansk tyngdlyftare
  (född 1938), amerikansk kemist
 Paul Andersson (ishockeyspelare) (född 1964), svensk ishockeyspelare
 Paul W.S. Anderson (född 1965), filmregissör och manusförfattare
 Paul Andersson (politiker) (född 1969), svensk kommunalpolitiker (M) i Sölvesborg
 Paul Thomas Anderson (född 1970), amerikansk filmregissör
 Paul Anderson (fotbollsspelare) (född 1988), engelsk fotbollsspelare